Denne liste over fredede bygninger i Vejen Kommune viser alle fredede bygninger i Vejen Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Vejen Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Vejen Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Vejen Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments